Miejscowości w USA:
 Comfort – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Kendall
 Comfort – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Comfort (ang. Comfort Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec